

Rossum, village de la commune de Maasdriel, dans la Gueldre
 Rossum, village de la commune de Dinkelland, en Overijssel